Nuculana minuta är en musselart som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1776.  Nuculana minuta ingår i släktet Nuculana och familjen tandmusslor. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandmusslor
minuta